

Geografia 
 Roucy – comune francese nel dipartimento dell'Aisne della regione dell'Alta Francia

Persone 
 Ebles di Roucy – conte di Roucy della casata dei Montdidier
 Eleonora di Roucy – figlia maggiore ed erede di Charles, signore di Roye e Muret, conte di Roucy
 Ermentrude di Roucy – contessa consorte di Mâcon, contessa di Borgogna, contessa di Mâcon e duchessa di Borgogna
 Margherita di Roucy – nobildonna francese